Postraub steht für
Postzugraub, legendärer Kriminalfall in England 1963
 Postraub in der Subach  in Mittelhessen 1822
 Postraub bei der Sihlpost in Zürich 1994